Symfonie nr. 41 (Haydn), een symfonie van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn
 Symfonie nr. 41 (Mozart), een symfonie van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart

D 41